Рейс 212 авіакомпанії Air France може мати наступні значення:
 Авіакатастрофа Boeing 707 5 березня 1968 року у Гваделупі із-за помилки екіпажу: 63 загиблих;
 Авіакатастрофа Boeing 707 3 грудня 1969 під Каракасом із-за вибуху бомби (ймовірно): 62 загиблих.